Simulação, em informática, uma representação de um item de um equipamento, dispositivo, sistema, ou subsistema em uma forma realística
Ou ainda:
Simulação (direito) - declaração fictícia da vontade
Jogo eletrônico de simulação
Simulação de eventos discretos - tipo de simulação em que o tempo é considerado de vorma discreta

Veja também
Simulador

Desambiguação